Burn hace referencia a varios artículos:

 Burn card, norma de etiqueta en ciertos juegos de naipes, en los que se reparten cartas en distintos momentos del juego.
 Burn (bebida), bebida energética de Coca-Cola.
 Burnout (síndrome) o síndrome de desgaste profesional, un tipo de estrés prolongado.
 Burn down chart o diagrama de quemado. Es una representación gráfica del trabajo por hacer en un proyecto en el tiempo.

Personas y personajes 
 Ken Burns (1953-), cineasta norteamericano de documentales.
 Montgomery Burns, personaje ficticio de la serie de televisión de dibujos animados Los Simpson.

Computación y videojuegos 
 BURN-Proof, tecnología incorporada por Sanyo a mediados del año 2000 para evitar la aparición de un buffer underrun.
 Burn (software), programa de grabación de discos ópticos de código abierto.
 You Have to Burn the Rope (2008), videojuego.

Animaciones, películas y series de televisión 
 Burn (2019), película estadounidense dirigida por Mike Gan.
 Burn Notice (2007-), serie de televisión estadounidense.
 Burn After Reading (2008), película estadounidense.
 Burn up Excess, anime creado por Shinichiro Kimura.
 Burn Up W, animación original de video (OVA), dirigida por Hiroshi Negishi y lanzado en 1996.

Música

Discos
 Burn (álbum) (1974), octavo álbum de la banda británica Deep Purple.
 Perpetual Burn (1988), álbum del guitarrista estadounidense Jason Becker.
 Burn The Priest (1999), álbum de la banda anterior a Lamb of god.
 As the Palaces Burn (2003), segundo álbum de Lamb of god.
 Burn (álbum de Havok)
 Heaven Shall Burn... When We Are Gathered (1996), cuarto álbum de estudio de la banda sueca de black metal Marduk.

Canciones
 Burn (canción de Deep Purple) (1974)
 Burn! (2013), canción de Megadeth.
 Burn (canción de The Cure) (1992) para la banda sonora de la película El cuervo.
 Burn (canción de Nine Inch Nails) (1997), forma parte de la banda sonora de la película Natural Born Killers.
 Burn (canción de Usher) (2004)
 Burn (canción de Papa Roach) (2010)
 Burn (canción de Ellie Goulding) (2013)
 Burn It Down (canción de Linkin Park) (2012) del álbum Living Things.
 Burn It Up, canción interpretada por R. Kelly junto a Wisin & Yandel.
 Picture to Burn es la cuarta canción del álbum debut de la cantante Pop-Country Taylor Swift.
 Liar Liar (Burn in Hell), décimo sencillo del álbum "Lies for the Liars" de "The Used".

Bandas y giras
 Burn, banda de hardcore punk de Nueva York, Estados Unidos.
 Burn Halo, banda de rock de Orange County, California y Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos.
 Slo Burn, banda estadounidense de stoner rock.
 Burn in Silence, banda de metalcore originaria de Boston, Massachusetts, Estados Unidos.
 Heaven Shall Burn, banda de metalcore proveniente de Saalfeld, Alemania.
 Burn In The Spotlight Tour, primera gira de conciertos de la cantante canadiense Nelly Furtado durante 2001.